The Brave Deserve the Fair – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Valore vittorioso (titolo inglese The Brave Deserve the Fair) – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Cines
The Brave Deserve the Fair – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Mix